Pro Evolution Soccer 2011 (скорочено PES 2011) — відеогра-футбол з серії Pro Evolution Soccer від Konami.

Посилання 
Офіційний сайт
PES-FIFA.org.ua - На сайті можна знайти багато статей та доповнень до гри.

Відеоігри 2010
Ігри для Windows
Ігри для Xbox 360
Ігри для PlayStation 3
Ігри для PlayStation 2
Ігри для Wii
Ігри для PlayStation Portable